En matemáticas, un conjunto es una colección de objetos considerada como un objeto en sí por compartir una cualidad en común, por extensión y con el mismo significado se utiliza el término en otros campos:
 Conjunto arqueológico: yacimiento o excavaciones arqueológicas.
 Conjunto (programación): en programación de computadoras.
 Conjunto de caracteres: juego de caracteres.
 Conjunto histórico-artístico: es en España una declaración legal sobre bienes públicos.
 Conjunto de instrucciones: un repertorio de instrucciones para el CPU de un ordenador.
 Conjunto musical: grupo musical.
 Conjuntos numéricos: Agrupaciones de números según una serie de propiedades estructurales
 Conjunto vocal: un coro o agrupación vocal. 

ml:ഗണം (വിവക്ഷകൾ)
zh:集合